Devnya peut désigner :
 Devnya, ville située dans l'est de la Bulgarie ;
 Devnya, commune située dans la région de Varna (Bulgarie) ;
 Devnya, rivière de l'est de la Bulgarie.